Суперкубок Германии по футболу 2018 () — 9 розыгрыш турнира после его восстановления (24 розыгрыш, учитывая официальные и неофициальные матчи турнира). Матч состоялся 12 августа между чемпионом Германии «Баварией» и обладателем кубка франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч

Примечания

Ссылки 

2018
Спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Август 2018 года
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
События 12 августа
Спорт в Германии в 2018 году